Pariser Straße steht für:

 Pariser Straße (Berlin)
 Pariser Straße (Bonn)
 Pariser Straße (Kaiserslautern)
 Pariser Straße (Mainz)